Levano bezeichnet folgende Personen:

 Chaim Levano (1928–2016), niederländischer Musiker, Theaterregisseur und Schauspieler
 Eduard Levano (1885–1937), deutscher Getreidehändler